Orde van Sint-Stefan (Orde van Sint-Stefanus,  Orde van Sint-Stephanus) kan verwijzen naar:

 De Orde van de Heilige Stefanus van Hongarije, gewijd aan Stefanus I van Hongarije, Apostolische Majesteit van Hongarije
 De Heilige en Militaire Orde van Sint-Stefanus Paus en Martelaar van Toscane, gewijd aan Sint-Stefanus, Paus en Martelaar